Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 Seven Group Holdings
 kod ISO 639-3 języka szugnańskiego